Šadići (Kunovo, Foča, BiH), uz rijeku Ćehotinu
Šadići na Sutjesci, Foča, BiH, uz rijeku Sutjesku